Arcangelo Lobianco – politico e scrittore italiano
 Giuseppe Lobianco – calciatore italiano